Шеньга — название рек в России:
 Шеньга — река в Архангельской области, приток Мехреньги;
 Шеньга — река в Архангельской области, приток Ваги;
 Шеньга — река в Вологодской и Кировской областях, приток Юг.